Zádor, une commune de Slovaquie ;
 Zádor, une commune hongroise du comitat de Baranya ;
 Ervin Zádor, un joueur de water-polo hongrois.